Clint – centro abitato del Texas
Clint – comunità non incorporata della California
Clint –  villaggio in Inghilterra
Clint – forma abbreviata del nome proprio di persona inglese Clinton